NOT steht als Abkürzung für:

 Naczelna Organizacja Techniczna, polnische Dachorganisation technischer Berufsverbände
 Nordic Optical Telescope, Kanaren 
 NOT-Operator in Logik und Mathematik, siehe Negation
 (2857) NOT, ein Asteroid
 not (Magazin), medizinisches Magazin

Siehe auch
 Not
 Noth
 Noot
 NÖT

NOT